Dando la nota puede hacer referencia a:
 Dando la nota, programa de televisión de España de 2012;
 Dando la nota, película estadounidense de 2012;
 dar la nota, expresión común;